Le tournoi d'Aberavon est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1972, classée en catégorie Dewar Cup, se dispute du  au .

Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Virginia Wade.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith Court et Virginia Wade.

Résultats en simple

Parcours 
9 joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Aberavon
 Saison 1972 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1972
Aberavon
Tennis au Royaume-Uni en 1972
Sport en octobre 1972
Tennis en novembre 1972